Националният отбор по волейбол на Португалия представя страната на международни турнири и състезания.

Сред най-добрите представяния на отбора е петото място на световната волейболна лига през 2005 година и четвърто място на европейското първенство през 1948 г.

Олимпийски игри

Външни препратки 

Португалия
Спорт в Португалия